Huta Puli (Siabu), een plaats in Indonesië
Huta Puli (Kotanopan), een plaats in Indonesië